Instituto Nacional de Estadística (INE) steht für folgende Statistikämter spanischsprachiger Länder:

* Instituto Nacional de Estadística (Bolivien)
 Instituto Nacional de Estadísticas (Chile)
 Instituto Nacional de Estadística (Guatemala)
 Instituto Nacional de Estadística (Honduras)
 Instituto Nacional de Estadística (Paraguay)
 Instituto Nacional de Estadística (Spanien)
 Instituto Nacional de Estadística (Uruguay)
 Instituto Nacional de Estadística (Venezuela)

Siehe auch:
 Instituto Nacional de Estadística y Censos
 Instituto Nacional de Estatística